Zanini es un apellido de origen italiano que puede hacer referencia a:

  Antonio Zanini, piloto de rally;
  Mário Zanini,  pintor y decorador;
  Stefano Zanini, ex ciclista profesional; o
  Carlos Alberto Zannini, político argentino.